Parelhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Parelhas (ort), Rio Grande do Norte, 
 Parelhas (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar